

Geografia 
Velo d'Astico – comune italiano in provincia di Vicenza
Velo Veronese – comune italiano in provincia di Verona
Velo – ex comune greco nel Peloponneso

Scienza 
 Velo pendulo – in medicina, sezione del palato coinvolta nella fonazione, della respirazione e della deglutizione
 Velo – in micologia, parte del fungo
 Nebulosa Velo – nebulosa posta nella parte sudorientale della costellazione del Cigno
 Velo virginale – in anatomia, l'imene

Tessuti 
 Velo – tessuto fine e trasparente
 Velo della Veronica – panno di lino, in origine possesso di Santa Veronica, nel quale è impresso un volto che si ritiene essere quello di Gesù
 Velo islamico - prassi della copertura del capo delle donne nell'islam
 Velo cristiano - prassi della copertura del capo delle donne nel cristianesimo

Altro 
 Velo – album di Caetano Veloso del 1984
 Velo – singolo di Piero Pelù del 2006
 Velo – personaggio della serie di videogiochi Crash Bandicoot

Pagine correlate 
 Vela